Jméno a příjmení František Formánek se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 František Formánek (kněz) († 1741) – český římskokatolický kněz, farář v Dubu nad Moravou a mecenáš stavby tamního poutního kostela 
 František Formánek (sochař) (1888–1964) – český sochař, konstruktér a vynálezce 
 František Formánek (politický analytik) (* 1960) - česko-americký politik a politický analytik